Eerste klasse (1920/1921) był 21. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FC Brugeois. Nowym mistrzem Belgii został zespół Daring Bruksela.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1920 w Belgii
1920 w piłce nożnej
1921 w Belgii
1921 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii